Aghdam (ryska: Агдам, armeniska: Աղդամ, Aghdam, Akn, Ակն) är en distriktshuvudort i Azerbajdzjan. Den ligger i distriktet Aghdam, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Baku. Aghdam ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aghdam är kuperad västerut, men österut är den platt. Terrängen runt Aghdam sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Gora Ketyuk,  meter över havet,  kilometer sydväst om Aghdam. Aghdam är det största samhället i trakten.

Trakten runt Aghdam består till största delen av jordbruksmark. Runt Aghdam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Aghdam